«Cюда́ не залета́ли ча́йки» —  художественный фильм Булата Мансурова 1978 года. Экранизация повести В. П. Астафьева «Перевал» (1958). Премьера на центральном телевидении СССР состоялась 18 декабря 1978 года.

Сюжет 
Сибирь, 1930-е годы. Вниз по сибирской реке Мане проходит артель сплавщиков, зачищающих берега от обсохшего леса. Здесь они встречают 10-летнего Илью, убежавшего из дому после ссоры с мачехой. Он убеждает артельщиков взять его с собой до устья реки, где живут его бабушка и дедушка. Лето проходит в опасном и тяжёлом труде, но на всю жизнь мальчишка сохранит благодарность этим суровым людям.

В ролях 
 Миша Егоров — Илька Верстаков
 Павел Кадочников — дядя Роман
 Пётр Кадочников — Исусик
 Леонтий Полохов — Сковородник
 Вячеслав Воскресенский — Трифон Летяга, бригадир (в титрах Ростислав Воскресенский)
 Иван Савкин — Азарий
 Андрей Торхов — Дерикруп
 Анатолий Быстров — Гаврила
 Юрий Назаров — Верстаков, отец Ильки
 Любовь Полехина — мать Ильки
 Арина Алейникова — мачеха Ильки
 Елена Мельникова — Феша
 Владимир Гусев — муж Феши

Отношение автора литературного первоисточника к экранизации 
В разных источниках прослеживаются разные оценки экранизации Виктором Астафьевым: от «вполне сносной» до «хорошей — очень скромной, но сделанной с большим уважением к нашим людям и земле» и «великолепной». В то же время Астафьев остался недоволен названием, выбранным для фильма, считая более подходящими как свою, так и режиссёрскую версии (соответственно «Запах земляники» и «Сретенье»).

Оценка киноведов 
В краткой рецензии журнала «Советский экран» фильм охарактеризован так: «В новой картине… царит атмосфера высокой нравственности, подлинной строгой доброты».

Примечания

Ссылки 
 
 Сюда не залетали чайки в Энциклопедии отечественного кино
 Сюда не залетали чайки в каталоге фильмов сайта mosfilm.ru

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1978 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Булата Мансурова
Экранизации произведений Виктора Астафьева
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России